Ruska Wieś peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Ruska Wieś, un village
dans la voïvodie de Lublin
 Ruska Wieś, un village
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ruska Wieś, un village du powiat d'Ełk
 Ruska Wieś, un village du powiat de Mrągowo
 Ruska Wieś, un village du powiat de Węgorzewo